Gråssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gråssjön, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (38,9 ha)
Gråssjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (19,7 ha)
Lill-Gråssjön, sjö i Östersunds kommun, 
Mellan-Gråssjön, sjö i Åre kommun,  (9,11 ha)
Norder-Gråssjön, sjö i Åre kommun,  (1,57 km²)
Stor-Gråssjön, sjö i Östersunds kommun,  (19,2 ha)
Sönner-Gråssjön, sjö i Åre kommun,  (67,4 ha)
Väster-Gråssjön, sjö i Bräcke kommun,  (98,2 ha)
Öster-Gråssjön, sjö i Bräcke kommun,  (1,52 km²)
Gubby-Gråssjön, sjö i Bräcke kommun och Ånge kommun,  (18,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn